Ґміна Хмельник може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Хмельник (Ряшівський повіт) — сільська ґміна у Підкарпатському воєводстві
 Ґміна Хмельник (Келецький повіт) — місько-сільська ґміна у Свентокшиському воєводстві